Задебек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1843—1879) — немецкий геолог и минералог.
 Задебек, Рихард (1839—1905) — немецкий ботаник.